Свобода — село в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Филоновского сельского поселения.

География 
Расположено в 14 км от г. Богучара.

Улицы 
 ул. Солнечная,
 ул. Центральная,
 ул. Южная.

Население

История 
Основано в 1740 г. войсковыми жителями Богучара — Гадючийм и Гончаровым. В 1838 г. построена церковь Иоанна Богослова. В 1930 году образован колхоз «Социализм».
В 1940 г. село Гадючье переименовано в Свобода.

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района